Erik Blomberg kan syfta på:

 Erik Blomberg (författare) (1894-1965), författare, konsthistoriker.
 Erik Blomberg (filmregissör) (1913-1996), finländsk filmregissör.
 Erik Blomberg (tonsättare) (1922-2006), svensk tonsättare.
 J. Erik Blomberg (1885-1980), svensk skolledare och författare